Манукя́н () — армянская фамилия. В России иногда встречается форма Мануков, а также иногда польская форма Мануковский, которую носят потомки армян-переселенцев в Речи Посполитой.

Известные носители 
 Манукян, Абраам Акопович (род. 1957) — армянский политик.
 Манукян, Аветис (более известен как Торгом II; 1919—2012) — 96-й Иерусалимский патриарх Армянской Апостольской Церкви (1990—2012).
 Манукян, Агаси Цолакович (1967—2018) — советский и армянский борец.
 Манукян, Акоп Балабекович (1916—1981) — Герой Советского Союза.
 Манукян, Алекс (1901—1996) — американский бизнесмен, технолог и филантроп, Национальный Герой Армении.
 Манукян, Ален (род. 1936) — французский дизайнер и модельер, бизнесмен.
 
 Манукян, Андре (род. 1957) — французский композитор и автор песен, джазмен, пианист, аранжировщик, радиоведущий, музыкальный продюсер.
 
 Манукян, Артём Арутюнович (род. 1998) — российский хоккеист.
 Манукян, Вазген Микаэлович (род. 1946) — лидер партии «Национально-демократический союз».
 Манукян, Гагик Геворгович (род. 1953) — армянский государственный и политический деятель.
 Манукян, Геворг Хачикович (род. 1993) — украинский боксёр.
 Манукян, Гор (род. 1993) — армянский футболист, вратарь.
 Манукян, Гуж Александрович (род. 1937) — армянский актёр.
 
 Манукян, Диран (1919—2020) — французский хоккеист на траве.
 Манукян, Ирина Эдуардовна (1948—2004) — композитор и педагог.
 
 Манукян, Матильда (1915?-2001) — турецкая бизнесвумен.
 Манукян, Мелик Сарибекович (род. 1955) — армянский государственный и политический деятель, экономист.
 Манукян, Микаел Вагинакович (род. 1951) — армянский депутат.
 Манукян, Мхитар Размикович (род. 1973) — армянский и казахстанский борец.
 Манукян, Ованес Герасимович (род. 1971) — армянский дипломат и государственный деятель.
 Манукян, Овик — советский и армянский самбист.
 Манукян, Пандухт Амаякович (1951—2021) — армянский государственный и политический деятель.
 Манукян, Ромик Шаваршевич (род. 1961) — армянский политик.
 Манукян, Рубен Хачатурович (1906—1978) — советский тяжелоатлет.
 Манукян, Сергей Владимирович (род. 1955) — вокалист и музыкант.
 Манукян, Тигран Арутюнович (род. 1997) — российский хоккеист.
 Манукян, Фердинанд Овсепович (1941—2022) — армянский художник, народный художник Армении (2015).
 Манукян, Хачик Вагинакович (род. 1959) — бывший депутат парламента Армении.
 Манукян, Эдвард (род. 1981) — армянский композитор.
 Манукян, Эдуард Мигранович (1913—2010) — конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Манукян, Элеонора Александровна (более известна под фамилией Мандалян; род. 1939) — армянская писательница, сценарист, художник и скульптор, педагог, журналист.
 Манукян, Юрий Авакович (1940—2013) — армянский государственный и политический деятель.